La mofeta tacada pigmea (Spilogale pygmaea) és una espècie de mamífer de la família de les mofetes (Mephitidae). És endèmica de Mèxic.

Mofetes tacades